Joe Swanberg – attore, regista, e sceneggiatore statunitense
 Kris Swanberg – regista statunitense